Kalce (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Kalce (Logatec), een plaats in de Sloveense gemeente Logatec